Saint-Christaud, commune française de la Haute-Garonne
 Saint-Christaud, commune française du Gers

 Lurbe-Saint-Christau, commune française des Pyrénées-Atlantiques